Östanå kan syfta på:
Östanå, Östra Göinge kommun – en småort i Östra Göinge kommun, Skåne, 
Östanå, Sundsvalls kommun – en by nordväst om Sundsvall, innan Kovland, i Sundsvalls kommun
Östanå, Ovanåkers kommun – by vid Ovanåkers kyrka i Hälsingland
Östanå pappersbruk – i Hälsingland, 
Östanå bruk – i Östanå, Östra Göinge kommun
Östanå, Vetlanda kommun – en badplats och campingplats vid sjön Grumlan i Vetlanda kommun
M/S Östanå I – en ångbåt byggd 1906 på numera nedlagda Bergsund Mekaniska Verkstad som låg vid Hornstull i Stockholm, numera i Strömma kanals ägo
S/S Östanå II – ett svenskt ångfartyg
Östanå slott – ett slott i Österåkers kommun, Uppland, 
Östanå, Österåkers kommun – en färjeplats i Österåkers kommun, fastlandssidan av Ljusteröleden,  Trafikverket Färjerederiets led till Ljusterö
Östanå herrgård – ett säteri vid Gränna i Jönköpings kommun, 
Östanå, Sandviken – ett bostadsområde i Sandviken
Östanå församling – tidigare församling som sedan 1500-talet ingår i Holms församling, Karlstads stift
Östanå, Finland – en by i Kimitoöns kommun (före 2009 i Västanfjärds kommun) i landskapet Egentliga Finland